Die Fußball-Oberliga 1962/63 war die letzte Saison der Oberligen als höchster Spielklasse im deutschen Fußball.

Zur Saison 1963/64 wurde in Deutschland die Bundesliga eingeführt. Für die neu geschaffene Liga konnten sich 16 Mannschaften qualifizieren, wobei je fünf aus der Oberliga Süd und der Oberliga West, drei aus der Oberliga Nord, zwei aus der Oberliga Südwest und ein Verein aus der Berliner Stadtliga kamen. Für die Auswahl der Mannschaften waren sowohl sportliche als auch wirtschaftliche Kriterien entscheidend.

Die Oberliga-Mannschaften, die sich nicht für die Bundesliga qualifizieren konnten, traten ab 1963/64 in der ebenfalls neu geschaffenen Regionalliga an, die bis 1974 den Unterbau zur Bundesliga bildete und sich, wie die Oberligen, aus fünf regionalen Gruppen zusammensetzte.

Nord

Saisonüberblick 
Diese letzte Saison brachte die Entscheidung, wer den Norden neben Hamburger SV und Werder Bremen in der Bundesliga vertreten würde: Nicht zuletzt aufgrund ihres dritten Platzes gesellte sich in letzter Minute die Braunschweiger Eintracht dazu. Nach der frühzeitigen Benennung des HSV und Werders kam ohnehin nur ein Verein aus Niedersachsen in Betracht. Hannover 96 und VfL Osnabrück sowie Holstein Kiel und der FC St. Pauli hatten das Nachsehen. Letzter Torschützenkönig wurde der Bremer Dieter Meyer, der mit 37 Treffern Uwe Seeler um fünf Tore hinter sich ließ. Am Ende dieser Saison nahm auch der Rekordspieler der Oberliga Nord Abschied: der Mittelläufer Otmar Sommerfeld hatte seit September 1949 362 Spiele (20 Tore) bestritten, zunächst beim Harburger TB, dann acht Jahre beim FC St. Pauli und zuletzt vier Spielzeiten für Bergedorf 85. Mit dem VfR Neumünster, Holstein Kiel und dem VfB Lübeck war das Bundesland Schleswig-Holstein bis heute (Stand: 2020) letztmals in der höchsten deutschen Spielklasse vertreten.

In der Torjägerliste folgten nach Dieter Meyer und Uwe Seeler gemeinsam mit je 23 Toren Jürgen Moll (Eintracht Braunschweig) und Lothar Ulsaß (Arminia Hannover). Der später als Trainer sehr erfolgreiche Udo Lattek (VfL Osnabrück) führte die Spieler unter 20 Toren mit 19 Treffern vor Horst Haecks (FC St. Pauli) mit 18 Toren an.

Abschlusstabelle 

|}

Qualifikation zur Regionalliga Nord

Qualifikation Niedersachsen 

Die beiden Vizemeister der Amateuroberliga Niedersachsen ermittelten den dritten niedersächsischen Teilnehmer an der Qualifikationsrunde. Der Vizemeister der Staffel West, die Amateure von Hannover 96, waren nicht für die Qualifikation teilnahmeberechtigt. Es rückte der TuS Celle nach. Die Qualifikation wurde in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Die Spiele fanden am 28. April und 1. Mai 1963 statt.

|}

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Entscheidungsspiel 

Die beiden Gruppenvierten ermittelten in einem Entscheidungsspiel am 30. Juni 1963 in Uelzen den letzten Teilnehmer der Regionalliga Nord 1963/64.

|}

West

Saisonüberblick 
Im Westen waren der 1. FC Köln, Borussia Dortmund und Schalke 04 bereits frühzeitig für die neue erste Spielklasse vorgesehen, um die zwei weiteren Plätze hatten sich mit Ausnahme des TSV Marl-Hüls alle Clubs der Oberliga beworben. Hüls wurde schließlich Letzter und schrieb aufgrund der 1:11-Rekordniederlage in Dortmund Oberligageschichte. Letzter Torschützenkönig wurde Jürgen Schütz (Dortmund, 25 Treffer) vor Christian Müller (1. FC Köln, 21). Die Kölner Viktoria wurde mit Trainer Hennes Weisweiler zwar nur Achter, verabschiedete sich aber mit einem wahren Torfestival aus dem „Oberhaus“: der stärkste Angriff der Liga fertigte dabei vor eigenem Publikum u. a. Westfalia Herne 7:2, Fortuna Düsseldorf 7:3, Marl-Hüls 7:0, Bayer Leverkusen 5:0 und Schalke 6:4 ab und erzielte auch auswärts Treffer am Fließband (5:2 in Leverkusen, 5:3 in Hamborn, 4:2 in Gladbach).

Beide Westvertreter in der Endrunde um die deutsche Meisterschaft konnten bis ins Endspiel vorstoßen, in dem die Borussia den 1. FC Köln mit 3:1 besiegte. Am Ende wurden der Meidericher SV und Preußen Münster in die Bundesliga aufgenommen, was insbesondere in Aachen für Verstimmung sorgte. Der Protest der Alemannia wurde im Herbst 1963 jedoch abgewiesen.

Abschlusstabelle 

|}

Südwest

Saisonüberblick 
Im Südwesten setzte sich die „Betze“-Mannschaft der „Roten Teufel“ souverän mit sechs Punkten Vorsprung vor den drei punktgleichen Verfolgern Borussia Neunkirchen, FK Pirmasens und Wormatia Worms durch. Der 1. FC Saarbrücken vervollständigte mit einem Punkt Rückstand zu den Drei die Spitzengruppe. Die Saarbrücker hatten nach der Hinrunde mit 23:7 Punkten die Tabelle angeführt, gefolgt von Pirmasens, Kaiserslautern, Worms und Sportfreunde Saarbrücken. Für die Bundesliga wurde der 1. FC Kaiserslautern und der 1. FC Saarbrücken nominiert. Borussia Neunkirchen war somit der einzige Teilnehmer an der letzten Endrunde zur deutschen Meisterschaft, der sich nicht für die Bundesliga qualifizieren konnte.

Dieter Krafczyk (1. FC Saarbrücken) holte sich mit 29 Toren die Torschützenkrone. Dahinter rangierten Winfried Richter (1. FC Kaiserslautern) mit 27, Friedel Trapp (VfR Frankenthal) mit 24, Heinz Hohmann (FK Pirmasens) mit 23 und Erich Meier (1. FC Kaiserslautern) mit 21 Toren.

Abschlusstabelle 

|}

Süd

Saisonüberblick 
Auch im Süden waren mit dem 1. FC Nürnberg und Eintracht Frankfurt bereits vor Beginn der Saison zwei Vereine für die neugeschaffene Fußball-Bundesliga vorgesehen. Um die restlichen drei dem Süden zustehenden Plätze in der neuen höchsten deutschen Spielklasse entbrannte in der letzten Spielzeit der Oberliga Süd ein heißer Kampf. Schließlich qualifizierten sich neben dem Meister TSV 1860 München der Karlsruher SC und der VfB Stuttgart. Das Nachsehen hatten die Offenbacher Kickers, die aufgrund konstanter Leistungen in der Oberliga Süd den fünften Platz in der Zwölfjahreswertung hinter Karlsruhe und Stuttgart erreicht hatten. Aufgrund des geringen Punkteunterschieds wurden die drei Vereine zwar als gleichwertig eingestuft, so dass die Abschlusstabelle der Saison 1962/63 entscheidend war. Aber auch hier landeten die Kickers aus Offenbach hinter Karlsruhe und Stuttgart. Ebenfalls nicht für die Bundesliga berücksichtigt wurde der FC Bayern München, der in der Zwölfjahreswertung deutlich zurücklag.

Rekordtorjäger der letzten Oberligasaison war Kurt Haseneder, der in 23 Spielen 25 der insgesamt 87 Nürnberger Tore erzielte. Es folgten Rainer Ohlhauser vom FC Bayern München mit 24 und der Nürnberger Heinz Strehl mit 15 Treffern.

Abschlusstabelle 

|}

Berlin

Saisonüberblick 
Mit dem Beschluss zur Einführung der Fußball-Bundesliga zur Saison 1963/64 wurde bekannt gegeben, dass die Berliner Vertragsliga nur einen Startplatz in der neuen Bundesliga erhalten sollte. Drei Berliner Teams bewarben sich um den Startplatz: Hertha BSC, SC Tasmania 1900 Berlin und BFC Viktoria 1889. Letztlich bekam Hertha, die in der letzten Saison der Vertragsliga den ersten Platz belegen konnte, den Zuschlag, was vor allem bei Tasmania, die in den letzten fünf Jahren dreimal Meister und zweimal Vizemeister geworden war, zu heftigen Protesten führte. So warf Tas Hertha Bilanzfälschung vor. Abgesehen von Aufsteiger Hertha BSC sowie den beiden Absteigern in die Berliner Amateurliga BFC Viktoria 1889 und SC Tegel qualifizierten sich die restlichen Teams für die neu geschaffene Regionalliga Berlin.

Die Torschützenliste wurde von Hans-Joachim Altendorff (Hertha BSC) mit 41 Treffern vor Erwin Bruske (Tasmania 1900) mit 18 und Helmut Faeder (Hertha BSC) mit 15 Toren angeführt.

Abschlusstabelle 

|}

Endrunde um die deutsche Meisterschaft 1963 

Direkt qualifizierte Teilnehmer an der Endrunde zur deutschen Meisterschaft 1963 waren neben dem Hamburger SV, dem 1. FC Köln, dem 1. FC Kaiserslautern, 1860 München sowie Hertha BSC als Meister der fünf Oberligen, die zweitplatzierten der Oberliga West und Südwest (Borussia Dortmund und Borussia Neunkirchen). Der letzte Endrundenplatz wurde in einer Qualifikationsspiel zwischen den Zweiten der Oberliga Nord und Süd vergeben, welches der 1. FC Nürnberg mit 2:1 gegen Werder Bremen gewann und damit als achte Mannschaft für die Endrunde qualifiziert war.

Über die beiden Vorrundengruppen, in denen jeweils vier Mannschaften in Hin- und Rückspielen gegeneinander antraten, qualifizierten sich der 1. FC Köln und Borussia Dortmund für das am 29. Juni 1963 im Stuttgarter Neckarstadion ausgetragene Finale.

Das letzte Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft gewann Borussia Dortmund mit 3:1.

Einzelnachweise 

1962
Fußballsaison 1962/63